Soglio (italiano para solio o trono) puede referirse a:

Soglio, localidad y comune italiana de la provincia de Asti.
Soglio, antigua comuna suiza del cantón de los Grisones.
Monte Soglio, montaña en los Alpes grises.